Niemcy:
 Niehl – dzielnica Kolonii
 Niehl – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm